Pritchard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew Pritchard
 Arthur Earl Pritchard
 Peter Charles Howard Pritchard